Фёдор Ти́хонович Кра́вченко:
  (1906—1985) — русский прозаик, драматург и поэт, переводчик.
 Кравченко, Фёдор Тихонович (1910—1966) — капитан Рабоче-крестьянской Красной Армии, Герой Советского Союза.